Кенилворт има више значења:
 Кенилворт (Јута)
 Кенилворт (Пенсилванија)
 Кенилворт (Њу Џерзи)
 Кенилворт (Илиноис)

 Кенилворт (роман), роман Виктора Игоа